Arrigo Arrighetti (1922-1989) – architetto italiano
 Graziano Arrighetti (1928-2017) – grecista italiano. 
 Valentina Arrighetti (n. 1985) – pallavolista italiana
 Ilaria Arrighetti (n. 1993) – rugbista a 15 italiana